Opslaget Portland kan hentyde til:

 Portland, Oregon – en by i Oregon, USA
 Portland, Maine – en by i Maine, USA
 Isle of Portland – en halvø i den Engelske Kanal
 Portland-sten – en kalkstenstype fra Isle of Portland
 Portland Island – en fiktiv ø i computerspilserien Grand Theft Auto
 Portland Trail Blazers – en basketballklub i Portland, Oregon
 Portland San Antonio – en håndboldklub i Pamplona, Spanien
 Aalborg Portland – en dansk cementproducent
 Aalborg Portland Park – et stadion, en arena, og en sportsplads i Aalborg og boldklubben AaB's hjemmebane.
 Portland (film) – en dansk film fra 1996
 Portland (album) – et musikalbum af Lars Lilholt Band fra 1986

Referencer